Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Brazilië. IJsland heeft geen ambassade in Brazilië.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Brazilië
IJslandse